Kliment Vorošilov může být:
 Kliment Jefremovič Vorošilov, známý jako Rudý maršál (1881–1969) – sovětský politik a maršál SSSR.
 KV (tank) (též Kliment Vorošilov) – označení řady sovětských těžkých tanků pojmenovaných po maršálu Vorošilovi.